Sakarya – rzeka w Turcji
 Sakarya – prowincja Turcji